Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2017 — двадцать пятый розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим сезоном, чемпионат покинули московский клуб «ЦСКА» и «Сапсан» из Кумертау, зато вернулись клубы из Мордовии и Удмуртии, а также появился клуб «СТК» из Нефтекамска.

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею